Benedek Imre (1928) erdélyi magyar jogász, városi tanácsos, RMDSZ-tisztségviselő
 Benedek Imre (1950) erdélyi magyar orvos (kardiológus, belgyógyász) főorvos, egyetemi professzor
 Benedek Imre (1972) alkalmazott grafikus, bélyegtervező